

Geografia

 Marston – municipalità del Canada in Québec

 Long Marston – paese dell'Inghilterra nell'Hertfordshire
 Marston – villaggio dell'Inghilterra nel Cheshire
 Marston – villaggio dell'Inghilterra nel Lincolnshire
 Marston – villaggio dell'Inghilterra nel Wiltshire
 Marston Moretaine – villaggio dell'Inghilterra nel Bedfordshire

 Marston – comune del Missouri

Persone
 Ann Marston – scrittrice canadese
 David Marston Clough (1846-1924) – politico statunitense
 George Marston (1882-1940) – artista ed esploratore britannico
 John Marston (1576 circa–1634) – poeta, drammaturgo e scrittore satirico inglese
 Joshua Marston (1968) – regista e sceneggiatore statunitense
 Lawrence Marston (1857-1939) – attore, regista e commediografo statunitense
 Ruggero Marston (...– 1303 circa) – filosofo e teologo inglese
 Theodore Marston (1868-1920) – regista e sceneggiatore statunitense
 William Moulton Marston (1893-1947) – psicologo, inventore e fumettista statunitense

Altro
 Battaglia di Marston Moor – episodio della guerra civile inglese del 1644